El Hospital de Santa Ana responde a varias instituciones sanitarias:

 El Hospital de Motril gestionado por el Servicio Andaluz de Salud.
 El Hospital de convalecientes de San Bernardo en Madrid, ya desaparecido.
 Un hospital del barrio de Santa Ana, en Manila.